St. Louis County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 St. Louis County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 St. Louis County (Missouri) – okres státu Missouri